USS Hopewell — кораблі ВМС США.

 USS Hopewell (DD-181)  — ескадрений міноносець типу «Вікс» ВМС США. Збудований у 1919 році. У 1940 році переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Bath (I17)». У 1941 році переданий ВМС Норвегії, де отримав назву «HNoMS Bath». Потоплений 19 серпня 1941 року німецьким підводним човном U-204 під час супроводу конвою OG 71.
 USS Hopewell (DD-681) —  ескадрений міноносець типу «Флетчер» ВМС США. Збудований у 1943 році. У 1970 році виключений зі складу флоту, у 1972 році потоплений як мішень.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни